The Firstborn Is Dead é o segundo álbum de estúdio lançado pelo Nick Cave and the Bad Seeds, gravado no Hansa Studios em Berlim e lançado em 1985. Nick Cave levou sua obsessão com o sul dos Estados Unidos um pouco mais longe nesse disco, com referências a Elvis Presley e Blind Lemon Jefferson.

O nome do álbum é uma referência a  Jesse Garon Presley, o natimorto gêmeo idêntico de Elvis Presley.

Faixas

"Tupelo" (Adamson, Harvey) – 7:17
"Say Goodbye to the Little Girl Tree" (Harvey) – 5:10
"Train Long-Suffering" (Cave) – 3:49
"Black Crow King" (Bargeld, Cave) – 5:05
"Knockin' on Joe" (Cave) – 7:38
"Wanted Man" (Bob Dylan) – 5:27
"Blind Lemon Jefferson" (Adamson, Bargeld, Harvey, Cave) – 6:10
"The Six Strings that Drew Blood" (Cave, Howard) – 4:50 (Somente na versão em CD)
"Tupelo" (versão do single)  – 5:01 (Somente na versão em CD)

As músicas

Todas as letras foram escritas por Nick Cave
A faixa "Tupelo" é baseada na música de John Lee Hooker de mesmo título, na qual falava sobre uma Inundação em Tupelo, Mississippi . Tupelo é a cidade natal de Elvis Presley.
"Wanted Man" evoluiu de canção composta por Bob Dylan e Johnny Cash. Nick Cave teve permissão para alterar a letra da música. A versão de Cave inclui referências aos seus amigos, como a fotógrafa Polly Borland.
"The Six Strings that Drew Blood" está incluso somente na versão em CD, ficando de fora da versão em LP. Essa música estava no  Lado-B do single de "Tupelo" e é uma regravação de uma música originalmente gravado em 1982,  com Cave e sua antiga banda The Birthday Party

Ligações externas
The Firstborn Is Dead no allmusic.com

Álbuns de 1985
Álbuns de Nick Cave and the Bad Seeds